Burghof steht für
 den Hof einer Burg

Gebäude:
 Burghof (Flensburg), Innenhofkomplex mit Burgcharakter
 Burghof (Königswinter), ehemaliger Wirtschaftshof
 Burghof Lörrach, Kultur- und Veranstaltungszentrum
 Burghof (Nörvenich), ehemaliger Gutshof in Nörvenich
 Burghof (Putlitz), ehemaliges Rittergut in Putlitz
 Burghof (Soest), Patrizierhaus

Ortsteile:
 Burghof (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burghof (Langerringen), Ortsteil der Gemeinde Langerringen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Burghof (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burghof (Pfedelbach), Hof im Ortsteil Windischenbach der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Burghof (Spreewaldheide), Gemeindeteil von Spreewaldheide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Sonstiges:
 Burghof, Bahnstation in der schweizerischen Gemeinde Sumiswald, siehe Bahnstrecke Ramsei–Huttwil#Seit 1944 

Burghof ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Burghof (* 1963), deutscher Hochschullehrer
 Karl Burghof (1896–1972), deutscher Landrat
 Karl Wilhelm Burghof (* 1934), deutscher Pädagoge und Schulleiter in Adenau

Siehe auch:
 Burghoff
 Burghöfe
 Burghofen
 Burkow
 Museum auf dem Burghof